Сезон 2019/2020 стал для «Ювентуса» 116-м в чемпионате Италии. Сезон был приостановлен в марте из-за Пандемии COVID-19. В июне сезон был возобновлен матчем за Кубок Италии против «Милана».

Самым ценным игроком «Ювентуса» в сезоне был признан Криштиану Роналду, также ставший по итогам сезона лучшим бомбардиром клуба и  Футболистом года в Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

222.000.000

Зима 

35.000.000

Ушли из клуба

Лето 

198.950.000

Зима 

30.500.000

Общие убытки:257.000.000

Общая прибыль:229.450.000

Разница:27.550.000

Соревнования

Предсезонные матчи

Товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Суперкубок Италии

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки